Unterhaidmühle ist der Ortsname von

 Unterhaidmühle (Egweil), Ortsteil der Gemeinde Egweil, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Unterhaidmühle (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern